Barurejo (Sambeng)
 Barurejo (Siliragung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing